Ages – album di Edgar Froese del 1977
Ages – comunità non incorporata statunitense nel Kentucky
Agés – località spagnola nel comune di Arlanzón, Castiglia e León
AGEs – prodotti glicati finali
Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages – religiosa francese, fondatrice dell'Ordine delle Figlie della Croce
AGES – agenzia per la salute e la sicurezza alimentare austriaca
AGES – Associazione Giovani Esploratori Sardi